Улица Са́вушкина — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Савушкина — улица в Астрахани.
 Улица Савушкина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Савушкина — улица в Шатуре.

См. также 
 «Улица Савушкина» — проектное название станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге.